Grifo – figura mitologica
 Grifo – figura araldica
 Il Grifo – rivista a fumetti italiana
 Arzignano Grifo Calcio a 5 – società di calcio a 5 italiana
 Iso Grifo – automobile prodotta dalla Iso Rivolta dal 1965 al 1974
 Operazione Grifo – progetto italiano di restauro dello Spad VII del museo Francesco Baracca di Lugo di Romagna
 SAI Ambrosini Grifo – monoplano bi-quadriposto ad ala bassa monomotore da turismo e addestramento
 Vincenzo Grifo – calciatore italiano con cittadinanza tedesca

Pagine correlate 
Grifone
Griffon
Gryphon